

Sigle 
 Unione vegetariana europea

Codici 
 UVE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Ouloup, Ouvéa, Nuova Caledonia
 UVE – codice ISO 639-3 della lingua uveana occidentale